Slotsager ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Slotsager (* 1966), dänische Curlerin
 Tobias Slotsager (* 2006), dänischer Fußballspieler